Derrick Pouliot (né le  à Weyburn, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || Winterhawks de Portland || LHOu ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Winterhawks de Portland || LHOu ||66 ||5 ||25 ||30 ||38 ||21 ||1 ||3 ||4 ||16 
|-
|2011-2012 || Winterhawks de Portland || LHOu ||72 ||11 ||48 ||59 ||79 ||22 ||3 ||14 ||17 ||18
|-
|2012-2013 || Winterhawks de Portland || LHOu ||44 ||9 ||36 ||45 ||60 ||21 ||4 ||16 ||20 ||12
|-
| 2012-2013|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
|2013-2014 || Winterhawks de Portland || LHOu || 58 || 17 || 53 || 70 || 74 || 21 || 5 || 27 || 32 || 13
|-
| 2014-2015|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 31 || 7 || 17 || 24 || 20 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015|| Penguins de Pittsburgh || LNH || 34 || 2 || 5 || 7 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 37 || 6 || 17 || 23 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 22 || 0 || 7 || 7 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 46 || 7 || 16 || 23 || 26 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 71 || 3 || 19 || 22 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 62 || 3 || 9 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 58 || 7 || 32 || 39 || 34 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 25 || 3 || 11 || 14 || 20 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Silver Knights de Henderson || LAH || 42 || 2 || 17 || 19 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 213 || 8 || 44 || 52 || 85 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 4 || 5 || 8 || align="left"| place

Notes et références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Weyburn
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur du Kraken de Seattle